és una ex actriu pornogràfica, model eròtica i camgirl nord-americana.

Biografia 
Anna Bell Peaks, nom artístic d'April Gallagher, va néixer el juliol de 1981 a Chatsworth, a la Vall de San Fernando de la ciutat de Los Angeles, a Califòrnia. Després de graduar-se en l'institut va anar a la Universitat, on va estudiar i va acabar la carrera de Comptabilitat. Per pagar-se els estudis, va començar a realitzar xous per Internet, arribant a convertir-se aviat en camgirl, aconseguint grans beneficis.

Va seguir la carrera com a model eròtica i camgirl fins que va decidir fer el salt a la indústria cinematogràfica el 2015, als 34 anys d'edat. Igual que d'altres actrius que van començar amb més de trenta anys en la indústria, pel seu físic, edat i atributs va ser etiquetada com una actriu MILF.

El seu cos destaca per la gran varietat de tatuatges que el cobreixen. Va començar a tatuar-se la pell als 18 anys i fins a l'actualitat s'ha realitzat un total de 27.

El 2016 va ser nominada en els Premis AVN a la categoria de Millor actuació en solitari pel seu paper a I Love Big Toys 41.
L'any 2017 va obtenir altres dues nominacions en els Premis XBIZ a les categories de Millor actriu revelació i Millor actriu de repartiment per la pel·lícula Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody.

També el 2017 va engegar la seva pròpia productora, amb la qual ha dirigit algunes pel·lícules, entre elles A Is For Anna, on va gravar la seva primera escena de sexe anal. Altres pel·lícules dirigides per ella han estat Anna Bell Peaks Out Of Control, Anna's Filthy Fantasies o Fuck My MILF Pussy.

Com a actriu, ha gravat per Hustler, Evil Angel, Elegant Angel, Devil's Film, Zero Tolerance, 3rd Degree, Bangbros, Wicked Pictures, Reality Kings, Pure Play Media, Naughty America, New Sensations, Hard X, Digital Playground o Brazzers.

Altres treballs de la seva filmografia són Dominance and Submission, Inked Angels 5, Lesbians and Their Big Toys, Lex's Tattooed Vixens, My Hotwife's Gangbang 3, Thou Shalt Not Print Marks Upon Thee o Whore's Ink 3.

Va anunciar la seva retirada de la indústria al començament de 2019, després dels Premis AVN. En una entrevista, va afirmar que tècnicament havia deixat de gravar escenes el 2018 a l'espera de confirmar-se les últimes que tenia contractades, i que gravaria el gener de 2019. Va confirmar que si bé deixava la seva activitat com a actriu pornogràfica per tornar a la vida laboral fora de la indústria, mantindria les seves sessions de camgirl i les seves pàgines professionals com a model. Va gravar més de 290 pel·lícules i escenes com a actriu.

Referències

Enllaços externs 

 

Actors pornogràfics estatunidencs
Actors de Los Angeles
Models eròtics estatunidencs
Naixements del 1981